Tripiti bezeichnet:

 Tripiti (Milos), Ort auf der Insel Milos
 Tripiti (Kreta), archäologische Fundstätte auf Kreta
 Tripiti (Thassos), Orte auf der nordgriechischen Insel Thassos
 Tripiti (Athos), Ort an der Westküste der Halbinsel Athos